Inău ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Inău (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Inău (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj